Криангсак Чаманан (17 декабря 1917 — 23 декабря 2003) — премьер-министр Таиланда с 1977 по 1980.

Биография 
Профессиональный военный. Боролся против французов во франко-тайской войне и против коммунистов в Корейской войне и в Вьетнамской войне. В 1977, как Верховный главнокомандующий тайской армии, он организовал успешный государственный переворот против премьер-министра Танина Краивичьена.

Получил признание за то, что он разрядил продолжительный коммунистический мятеж в северном Таиланде. Предположительно, он позволил Китайской Народной Республике отправлять солдат (Красные кхмеры) в Камбоджу. Однако, это отрицается тайским правительством.

В марте 1979 стал первым главой правительства Таиланда, посетившим СССР.

Добровольно сдал полномочия Прему Тинсуланону в феврале 1980.

Примечания

Ссылки 
 
 

Премьер-министры Таиланда
Министры обороны Таиланда
Министры финансов Таиланда
Министры внутренних дел Таиланда
Тайские националисты